Pieter Zaaijer (1813-1896), Nederlands politicus
 Pieter Zaaijer (1877-1984), Nederlands honderdplusser